

Personnes portant ce nom de famille
  (1856-1934), banquier et mécène allemand
  ou  (1575–1631), compositeur, cantor et organiste autrichien
  (1899–1985), pédagogue, diplomate et politicien allemand
 Ernst Gabor Straus (1922–1983), mathématicien allemand puis américain
  (1910-1966), compositeur
  (1891-1975), phénoménologue et neurologue
 Geneviève Straus, née Geneviève Halévy (1849-1926), salonnière française
 Ida Straus (1849-1912) née Rosalie Ida Blun, épouse de Isidor Straus
 Ivan Štraus (1928- ), architecte bosnien d'origine slovène.
 Isidor Straus (1845–1912),  homme politique et homme d'affaires américain
 Jack Straus (1930–1988), joueur de poker américain
 Jean Louis Straus (mort en 1753), orfèvre strasbourgeois
 Jesse I. Straus (1872-1936)
  (1938-), spécialiste italien de la propriété intellectuelle
  (1897–1944), artiste de cabaret et metteur en scène autrichien
 Louis Straus (1844-1926), homme politique belge flamand
 Ludwig Straus (1835-1899), violoniste autrichien
 Luise Straus-Ernst (1893-1944), historienne de l'art et journaliste allemande
  (1882–1959), ingénieur et entrepreneur allemand 
 Nathan Straus (1848–1931), entrepreneur et philanthrope germano-américain
 
 Rahel Straus (1880–1963), née Goitein, médecin et gynécologue allemande, mère de Ernst Gabor Straus
  (1887–1947), historien des juifs au Moyen-Âge en Allemagne
  (1917-2004), neveu d'Oscar Straus
 Rok Štraus (1987-), footballeur slovène
  (1856–1938), suffragette  et féministe autrichienne.

Autres 
 Conjecture d'Erdős-Straus, conjecture mathématique formulée par Paul Erdős et Ernst Straus
 Farrar, Straus and Giroux, maison d'édition américaine fondée en 1946

Voir aussi

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme alsacien